Санта Ребека има више значења:

 Санта Ребека (Куапијастла), насеље у савезној држави Тласкала у Мексику
 Санта Ребека (Пануко), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику